

Cinéma 
 Père et Fille est un court métrage d'animation réalisé par Michael Dudok de Wit et sorti en 2000.
 Père et Fille est un film américain réalisé par Kevin Smith et sorti en 2004.
 Père et Fille est un film américain réalisé par Gabriele Muccino et sorti en 2015.

Homonymie de titre